Simplexový algoritmus neboli také simplexová metoda má mnoho modifikací, může se jednat o:

 Jednofázovou simplexovou metodu
 Dvoufázovou simplexovou metodu
 Duálně simplexovou metodu
 Modifikovaný simplexový algoritmus
 Revidovaný simplexový algoritmus
 Multiplikativní simplexový algoritmus